Кінотеатр імені Довженка — кінотеатр у Білій Церкві.
 Кінотеатр імені Довженка — кінотеатр у Львові.
 Кінотеатр імені Довженка — колишній кінотеатр у Києві.
 Кінотеатр імені Довженка — кінотеатр у Харкові.